Apostel der Indianer steht für folgende Personen:

 Bartolomé de Las Casas (1484/1485–1566), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof in den spanischen Kolonien in Amerika
 John Eliot (Missionar) (1604–1690), britischer Prediger und Missionar
 António Vieira (Apostel der Indianer Brasiliens; 1608–1697), portugiesischer Theologe, Ordensgeistlicher und Missionar
 David Zeisberger (1721–1808), deutscher Missionar und Sprachforscher